Het Europees kampioenschap in de biljartdiscipline Bandstoten in het seizoen 1989-1990 werd gespeeld van 28 april t/m 6 mei 1990 in Bottrop. Frédéric Caudron behaalde de titel.

Toernooi-format
Setsysteem: Best-of-Three naar 50 caramboles. Dubbel KO-systeem.
Kwalificatie: 11 poules van 3 spelers met 2 daaropvolgende KO-ronden waaruit 9 speler zich plaatsten voor het hoofdtoernooi. Zeven spelers werden rechtstreeks geplaatst. 
Elke gewonnen set leverde een setpunt op. Eindigde een partij in 2-0, dan kreeg de winnaar 3 setpunten.

Eindstand 
Alleen de resultaten van de betreffende ronden zijn weergegeven.

1989-1990
Bandstoten
Biljart in Duitsland
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen
Bottrop